Руснаците са етническа група в Чехия. Те са признати за национално малцинство. Според преброяването на населението през 2011 година те са 18 021 души, или 0,17 % от населението на страната.

Численост и дял

Преброявания на населението

Численост 
Численост на руснаците според преброяването на населението през годините, по краеве:

Дял 
Дял на руснаците според преброяването на населението през годините, по краеве (в %):

Вижте също 
 Население на Чехия

Източници 

Чехия
Етнически групи в Чехия